Miejscowości w Polsce:

 Dworszowice Kościelne

 Dworszowice Pakoszowe
 Dworszowice Pakoszowe (kolonia)

 Dworszowice (gmina)

Zobacz też 
 Dworszowice Pakoszowe (ujednoznacznienie)
 Dworszowice Kościelne-Kolonia (ujednoznacznienie)
 Dworszowice Kościelne-Kolonia